Albanska turistföreningen (på albanska Shoqata Shqiptare e Turizmit) är Albaniens nationella turistorganisation. Organisationen bildades 2008 av lokala och privata turistföretag verksamma i Albanien med målet att marknadsföra, reglera och förbättra turismindustrin i landet. I december 2013 omfattade organisationen 300 företag runtom i landet, varav 150 av företagen var verksamma inom hotell- och restaurangbranschen.

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

Organisationer i Albanien
Turism i Albanien
Organisationer bildade 2008